

Geografia 
Land's End – capo della Cornovaglia (Regno Unito)
Lands End – parco di San Francisco (Stati Uniti)

Letteratura 
L'estate dell'ozono (Land's End) – romanzo di Jack Williamson e Frederik Pohl del 1988

Televisione 
Mike Land: professione detective (Land's End) – serie televisiva statunitense